LSMS ist
 die ICAO-Ortskennung für den Flughafen Sitten im Kanton Wallis, Schweiz
 die Abkürzung für Life science mass spectrometry (engl.), Massenspektrometrie in den Lebenswissenschaften
 die Abkürzung für die Luftseilbahn Stechelberg-Mürren-Schilthorn

LSMS